Beverly Peele – supermodella statunitense
 George Peele – drammaturgo inglese
 Jordan Haworth Peele  – attore, regista e sceneggiatore statunitense
 Randy Peele – allenatore di pallacanestro
 Stanton Peele – scrittore
 John Thomas Peele – pittore inglese

Pagine correlate 
 Peale
 Peel